EMILIN2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 053 амінокислот, а молекулярна маса — 115 687.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки